Hažow ist der sorbische Name zweier Niederlausitzer Orte:

 Haasow in der Gemeinde Neuhausen/Spree, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Jazów (dt. Haaso) in der Landgemeinde Gubin, Woiwodschaft Lebus, Polen